Girolamo Grimaldi peut désigner trois cardinaux italiens :
 Girolamo Grimaldi ( ? - 1543), créé cardinal par le pape Clément VII en 1527 ;
 Girolamo Grimaldi-Cavalleroni (1595-1685), créé cardinal par le pape Urbain VIII en 1643.
 Girolamo Grimaldi (1674-1733), créé cardinal par le pape Clément XII en 1730.